De eindstanden van de Ronde van Italië 2016.

Eindklassement

Nevenklassementen

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement 

Ronde van Italië 2016